Дуся — зменшувальне від жіночого імені Євдокія.
 Дуся — озеро у Литві.
 Дуся — жаргонна назва електровоза змінного струму ДС3 виробництва Дніпропетровського електровозобудівного заводу спільно з Siemens.
 ДУСя — жаргонна назва Державного управління справами.